Wilhelminapolder (Biervliet), een polder ten noorden van Biervliet
Wilhelminapolder (Goes), een polder ten noorden van Goes